Анна Алексеевна Цыкина (4 октября 1981) — российская футболистка, защитница.

Биография 
В 2002 году была в заявке клуба высшей лиги России «Волжанка» (Чебоксары), клуб прекратил участие в чемпионате после первого круга. Во второй половине сезона спортсменка перешла в клуб первой лиги «Ника» (Нижний Новгород). В первой половине 2003 года сыграла 4 матча в высшей лиге в составе клуба «Энергетик-КМВ» (Кисловодск). По состоянию на 2007 год играла за аутсайдера первой лиги клуб «Дана» (Москва).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте womenfootball.ru

Футболистки России
Игроки ЖФК «Волжанка»
Игроки ЖФК «Ника»
Игроки ЖФК «Энергетик-КМВ»